Jorge Semprún (1923-2011), écrivain et ancien ministre espagnol de la culture (père de Jaime) ;
 Jaime Semprun (1947-2010), essayiste et éditeur français (fils de Jorge) ;
 Carlos Semprún Maura (1926-2009), écrivain espagnol (frère de Jorge) ;
 Diego Semprun, maître verrier d'art naturalisé américain (fils de Carlos Semprún Maura) ;
 José María Semprún Gurrea (1893-1966), homme politique et écrivain espagnol (père de Carlos et Jorge Semprún).
Patronyme hispanique